Armarintea morisonii är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Armarintea morisonii ingår i släktet Armarintea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
morisonii